Kabinett Cavour steht für folgende Regierungen:

 Kabinett Cavour I, 10. Regierung des Königreichs Sardinien-Piemont (1852–1855)
 Kabinett Cavour II, 11. Regierung des Königreichs Sardinien-Piemont (1855–1859) 
 Kabinett Cavour III, 13. Regierung des Königreichs Sardinien-Piemont (1860–1861)
 Kabinett Cavour IV, 1. Regierung des Königreichs Italien (1861)